Това е списъкът с епизоди на сериала „Столичани в повече“ с оригиналните дати на излъчване в България по bTV.

Излъчване и епизоди

Сезони

Първи сезон

Втори сезон

Трети сезон

Четвърти сезон

Пети сезон

Шести сезон

Седми сезон

Осми сезон

Девети сезон

Десети сезон

Единадесети сезон

Дванадесети сезон

Тринадесети сезон 

Списъци с епизоди на комедийни сериали